De Vogelhut is een wijk in de Nederlandse stad Venlo, boven op een steilrand. De wijk telt circa 4500 inwoners.

Demografie van de wijk 
Oorspronkelijk was het de bedoeling van deze wijk in Venlo-Oost een hoogwaardige woonwijk te maken. Door ruimtegebrek vlak na de Tweede Wereldoorlog echter, werden hier, met staatssteun,  eenvoudige eengezinswoningen gerealiseerd, bedoeld als noodwoningen.

De helft van de bewoners van de wijk woont in een sociale huurwoning. Daarnaast is 12-15% van niet-westerse afkomst, waarvan meer dan de helft met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Het gemiddelde inkomen per inwoner in 2005 was met €11.200 lager dan het totaal van dat van Venlo. In heel Venlo was dat €12.000.

Het imago van de wijk 
Het aantal ouderen in de wijk neemt af en het aantal allochtonen neemt toe. De problemen in deze wijk hebben betrekking op leefbaarheid en veiligheid in brede zin en overlast van jongeren en verslaafden en een slecht imago in het bijzonder. Daarom wordt het wijkcentrum herontwikkeld en een nieuw park aangelegd.

Verenigingsleven 
Centraal in de wijk liggen wijkcentrum De Vogelhut, de voetbalvelden van de Venlose Boys en VOS, en de trainingsvelden van VVV-Venlo. Van oudsher is het een zeer sociale wijk met een bloeiend verenigingsleven. Naast de voetbalverenigingen vindt men hier ook een carnavalsvereniging, gemengd koor de Bergklokken en het Vaderhike.

Wijk in Venlo